Berrington est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Emily Berrington (née en 1988), actrice britannique

Toponyme

Berrington, village du Northumberland
Berrington, village du Shropshire
Berrington, village du Worcestershire
Berrington Green, village du Worcestershire

Homonymie de toponyme